Heaven and Hell ():
 Heaven & Hell — компьютерная игра, разработанная Madcat interactive software.
 Heaven & Hell — группа, созданная бывшими музыкантами Black Sabbath.
 Heaven and Hell — альбом группы Black Sabbath.
 Heaven and Hell — заглавная песня с альбома.
 Heaven and Hell — альбом Вангелиса.
 Heaven & Hell — альбом Мита Лоуфа и Бонни Тайлер.
 Heaven & Hell — альбом Эйвы Макс.

См. также 
 Рай и ад